Mouloudia Club d'Oran, pour l'article général. 
Mouloudia Club d'Oran (football)
Mouloudia Club d'Oran (handball)
Mouloudia Club d'Oran (basket-ball)
Équipe cycliste Mouloudia Club d'Oran